Knight of the Road ist ein Markenname folgender Automobilhersteller:

 Motor Carriage & Chassis Company aus London (1902)
 Knight Brothers aus Chelmsford (1914–1915)